Deze pagina bevat een lijst van Israëlische ministers van Volksgezondheid.

Ministers van Volksgezondheid van Israël (1948–heden) 

 
Volksgezondheid